Чорний Василь Іванович

 Чорний Василь Іванович (1919—1989) — радянський військовий льотчик, учасник нацистсько-радянської війни.
 Чорний Василь Іванович ( 1987) — український футболіст, нападник, майстер спорту міжнародного класу.